Wolfe se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Douglas Gerald Wolfe
 Douglas G. Wolfe
 Jack Albert Wolfe
 Kirby L. Wolfe
 Ralph S. Wolfe